Puchar Norwegii w piłce nożnej w sezonie 2010 był 105. edycją tych rozgrywek. Rozpoczął się od dwóch rund kwalifikacyjnych rozegranych w dniach 24 marca–11 kwietnia oraz 15–21 kwietnia. Finał rozegrany został 14 listopada na Ullevaal Stadion w Oslo. Zwycięzca rozgrywek zakwalifikował się do trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy w sezonie 2011/12.

Kalendarz

Pierwsza runda kwalifikacyjna 
W tej fazie uczestniczyło 196 drużyn. W znakomitej większości były to drużyny występujące w sezonie 2010 w 3. divisjon (czwarty poziom rozgrywkowy), ale było też 5 zespołów z 4. divisjon (piąty poziom rozgrywkowy). Trwała od 24 marca do 11 kwietnia 2010 i toczyła się w formacie przegrywający odpada.

!colspan="3"|24 marca 2010

|-
!colspan="3"|25 marca 2010

|-
!colspan="3"|5 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|6 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|7 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|8 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|9 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|10 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|11 kwietnia 2010

|}źródło: http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=82541 
Uwaga: z racji na ograniczony dostęp do szczegółowych danych podane powyżej wyniki mogą być wynikami po dogrywkach lub po serii rzutów karnych.

Druga runda kwalifikacyjna 
W drugiej rundzie kwalifikacyjnej wystąpiło 98 zwycięzców rundy poprzedniej. Trwała od 15 do 21 kwietnia 2010 i toczyła się również w formacie przegrywający odpada.

!colspan="3"|15 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|18 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|19 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|20 kwietnia 2010

|-
!colspan="3"|21 kwietnia 2010

|}źródło: http://www.fotball.no/System-pages/TabellTermin/?tournamentId=82541 
Uwaga: z racji na ograniczony dostęp do szczegółowych danych podane powyżej wyniki mogą być wynikami po dogrywkach lub po serii rzutów karnych.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie do 49 zwycięzców drugiej rundy kwalifikacyjnej dołączyło 79 uczestników trzech najwyższych klas rozgrywkowych w sezonie 2010, tj. Tippeligaen, 1. divisjon oraz 2. divisjon. Została rozegrana w dniach 12–13 maja.

!colspan="3"|12 maja 2010

|-
!colspan="3"|13 maja 2010

|}

Druga runda 
W drugiej rundzie wzięło udział 64 zwycięzców pierwszej rundy. Została rozegrana w dniach 19–20 maja.

!colspan="3"|19 maja 2010

|-
!colspan="3"|20 maja 2010

|}

Trzecia runda 
W trzeciej rundzie wzięło udział 32 zwycięzców drugiej rundy. Została rozegrana w dniach 9–30 czerwca.

!colspan="3"|9 czerwca 2010

|-
!colspan="3"|10 czerwca 2010

|-
!colspan="3"|30 czerwca 2010

|}

Czwarta runda 
W czwartej rundzie wzięło udział 16 zwycięzców trzeciej rundy. Losowanie par tej rundy odbyło się 11 czerwca, natomiast rozegrana została 7 lipca.

!colspan="3"|7 lipca 2010

|}

Ćwierćfinały 

!colspan="3"|14 sierpnia 2010

|-
!colspan="3"|15 sierpnia 2010

|}

Półfinały 

!colspan="3"|22 września 2010

|}

Finał

Zobacz też 
 Tippeligaen (2010)
 Oficjalna strona

Bibliografia 
 
 

Puchar Norwegii w piłce nożnej
2010 w Norwegii
2010 w piłce nożnej